Philanisus är ett släkte av nattsländor. Philanisus ingår i familjen Chathamiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Philanisus